Der Sapoljarny rajon (, zu deutsch Polarrajon) ist eine Verwaltungseinheit innerhalb des Autonomen Kreises der Nenzen im Nordwesten Russlands. Der Rajon umfasst das gesamte Gebiet des Autonomen Kreises, mit Ausnahme der Stadt Narjan Mar. Das Verwaltungszentrum ist die Siedlung städtischen Typs Iskatelei.

Geografie 
Der Rajon befindet sich im Nordwesten Russlands und umfasst eine Fläche von 170.000 km². Mit Ausnahme der Kreishauptstadt Narjan Mar, umfasst der Rajon somit das gesamte Gebiet des Autonomen Kreises der Nenzen.

Geschichte 
Der Sapoljarny rajon wurde im Februar 2005 im Zuge einer Gemeindereform gebildet. Zum Oberhaupt des Rajon wurde im Dezember 2005 Alexander Besumow gewählt und bei einer erneuten Wahl im Jahr 2009 im Amt bestätigt.

Verwaltungsgliederung 
Der Rajon ist in 19 Gemeinden (/munizipalnoje obrasowanije) unterteilt, davon eine gorodskoje posselenije (/städtische Ansiedlung) und 18 selskoje posselenije (/ländliche Ansiedlung). Innerhalb des Rajon befindet sich keine Stadt, sondern mit Iskatelei lediglich eine Siedlung städtischen Typs als administratives Zentrum. Im Rajon Sapoljarny leben 21.321 Einwohner (Stand 2010), was 50 % der Einwohnerzahl des Autonomen Kreises der Nenzen entspricht.

Anmerkung: * Verwaltungssitz der Gemeinde; ** Ort auf dem Territorium der Republik Komi

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offiziellen Seite des Sapoljarny rajon (russisch)

Autonomer Kreis der Nenzen